Tillo (heilige) - Tillmann von Solignac
 Tillo of Aydınlar (district) - Turkse stad in de provincie Siirt.